Plaats in Indonesië
 Surakarta (Pagelaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Surakarta (stad), een stad in de provincie Midden-Java
 Surakarta (Suranenggala), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java
 Soerakarta (vorstenstaat), een voormalige vorstenstaat in Nederlands-Indië